

Geografia 
Flambeau, toponimo che significa torcia, può riferirsi a:
 Flambeau – montagna della Catena Rutor-Léchaud nelle Alpi Graie
 Grand Flambeau – montagna del massiccio del Monte Bianco
 Petit Flambeau – montagna del massiccio del Monte Bianco

Personaggi letterari
 Flambeau – personaggio creato dallo scrittore Gilbert Keith Chesterton che compare nei racconti del ciclo di Padre Brown